Mahalaxmi oder Mahalakshmi steht für:
 Lakshmi, eine hinduistische Göttin
 Mahalaxmi (Lalitpur), eine Stadt im Distrikt Lalitpur, Nepal